La Petite Maison dans la prairie () est une série littéraire américaine de Laura Ingalls Wilder (1932-1943).

C'est également le titre du troisième tome de la série : La Petite Maison dans la prairie  (1935).

Adaptations des romans 

 1974-1983 : La Petite Maison dans la prairie, série télévisée américaine adaptée de la série littéraire.

 1975-1976 : La Petite Maison dans la prairie (Sōgen no shōjo Rōra), série télévisée d'animation japonaise en 26 épisodes adaptée de la série littéraire.

 2005 : La Petite Maison dans la prairie, mini-série américaine adaptée de la série littéraire.

Voir aussi